EL ratón de SNES es un dispositivo que funciona y es similar a un ratón de computadora, con la diferencia de ser exclusivo para la consola SNES. Salió al mercado con el primer cartucho que hizo uso de este aditamento (Mario Paint) que consistía en un juego para realizar dibujos, tal como se hace hoy en día en la PC. Con él se podía elegir los trazos, los colores, los efectos de relleno y se podía también elegir la opción a través de los menús de guardar los avances en la memoria del cartucho de este juego.

Hardware